Hauts-de-Seine megyében 36 település található.

 (CAA) Hauts de Bièvre agglomerációs körzet (2003)
 (CAI) Arc de Seine agglomerációs körzet (2003)
 (CAB)  Val de Seine agglomerációs körzet (2004)